Georg Mattli, dit Jöri Mattli, né le  à Arosa et mort le  à Medergen, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.
Il a remporté la LNA en 1980 et en 1982 avec le HC Arosa.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976||EHC Kloten||LNA
||-||19||8||27||-|| || || || ||
|-
| 1979-1980||HC Arosa
||LNA||28||15||8||23||0|| || || || ||
|-
| 1980-1981||HC Arosa
||LNA||37||22||14||39||27|| || || || ||
|-
|1981-1982||HC Arosa
||LNA||38||16||18||34||4|| || || || ||
|-
|1982-1983||HC Arosa
||LNA||38||19||11||30||14|| || || || ||
|-
|1983-1984||HC Arosa
||LNA||40||28||16||44||-|| || || || ||
|-
|1985-1986||HC Arosa
||LNA||36||7||14||22||16|| || || || ||
|-
|1986-1987||HC Arosa
||||-||-||-||-||-|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1954
Naissance à Arosa
Décès en août 1991
Décès dans le canton des Grisons
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Arosa
Joueur du EHC Kloten
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 36 ans